Bob Bryan e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Martin Damm e Květa Peschke 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Jonas Björkman (primo turno)
 Rennae Stubbs /  Mark Knowles (primo turno)
 Samantha Stosur /  Leander Paes (primo turno)
 Yan Zi /  Todd Perry (secondo turno)

 Martina Navrátilová /  Bob Bryan (campioni) 
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (secondo turno) 
 Elena Lichovceva /  Daniel Nestor (primo turno) 
 Cara Black /  Simon Aspelin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2006
ATP Tour 2006